Neubert:
 Gerhard Neubert (1909-1993) militaire allemand
 Klaus Neubert (né en 1942) diplomate allemand
 Klaus-Dieter Neubert (né en 1949) rameur allemand
 Pierre Neubert (né en 1952) footballeur français
 Ramona Neubert (née en 1958) athlète allemande
 Vaclav Neubert (1917-1996) peintre tchèque, naturalisé français

Homonymie de patronyme